Николай Георгиевич Куликов () — российский сценарист и продюсер.

Биография 
Родился в жилом массиве Новогиреево Перовского района Москвы в семье врачей Георгия Павловича и Ирины Николаевны Куликовых. Старший брат — Александр Куликов (род. 4 апреля 1966), автор и исполнитель песен в стиле русского шансона. Николай вырос в городе Реутов.

Окончил МГУ, по образованию журналист. С 2007 года выступает в жанре stand-up comedy.

 Участник проекта «Центральный микрофон» (СТС, 2013).
 «Ленинградский Stand-up клуб» (СТС, 2014).
 С 2010 занимается комедийной импровизацией во главе No Brain Theatre.
 С весны 2012 года устраивает Improv-битвы.
 Сценарист первого сезона шоу «Вечерний Ургант» (2012).

Фильмография 
 2008 — Визит мушкетёра — актёр (мушкетёр)
 2009 — Последний день Булкина И. С. (короткометражный) — автор сценария
 2009 — Обстоятельства — автор сценария
 2009 — Два часа (короткометражный) — актёр
 2010 — Фотки — продюсер, актёр (эпизод)
 2011 — Незначительные подробности случайного эпизода — автор сценария
 2012 — Шпион — автор сценария
 2013 — Легенда № 17 — автор сценария, актёр (эпизод)
 2013 — Горько! — автор сценария
 2015 — Петух — автор сценария
 2016 — Экипаж — автор сценария
 2017 — Движение вверх — автор сценария
 2018 — Я худею — автор сценария, продюсер
 2019 — Толя-робот — автор сценария, продюсер
 2019 — Герой — автор сценария
 2019 — Огонь — автор сценария, продюсер

Примечания

Ссылки 

Выпускники факультета журналистики МГУ